Jotam – syn Gedeona
 Jotam – król Judy